Гнеушев — фамилия; имеет женскую форму Гнеушева.
 Гнеушев, Алексий (более известен как Алексий Бортсурманский; 1762—1848) — святой Русской православной церкви, священник.
 Гнеушев, Валентин Александрович (род. 1951) — российский цирковой режиссёр и хореограф.
 Гнеушев, Владимир Григорьевич (1927—2011) — советский и российский писатель, поэт, журналист.